Hale megye (Alabama)
Hale megye (Texas)